Avanza País – coalizione di partiti politici paraguaiani
Avanza País – partito politico peruviano